El fluoruro de manganeso puede referirse a cualquiera de estos compuestos:

 Fluoruro de manganeso(II)
 Fluoruro de manganeso (III)
 Fluoruro de manganeso (IV)